Der Weiße Ring bezeichnet:
 Weißer Ring, Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und ihre Familien
 Weißer Ring, couleurstudentische Interessengemeinschaft innerhalb des Cartellverbands der katholischen deutschen Studentenverbindungen, siehe Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen#Der Weiße Ring
 Der Weiße Ring (Skirunde), Skirunde im Skigebiet Lech am Vorarlberg sowie das längste Skirennen der Welt auf dieser